

Горна Суча — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.
 Дольна Суча — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.